Trust No One (N17), een muziekalbum van N17 uit 1997
 Trust No One (Dave Navarro), een muziekalbum van Dave Navarro uit 2001
 Trust No One (Hopes Die Last), een muziekalbum van Hopes Die Last uit 2012
 Trust No One (DevilDriver), een muziekalbum van DevilDriver uit 2016
 Trust No One (Tsunami Bomb), een muziekalbum van Tsunami Bomb uit 2016